Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Sue Barker 6-2, 6-2.

Teste di serie
 Dianne Fromholtz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1976